Виконт де ла Кальсада — испанский дворянский титул. Он был создан 31 октября 1630 года королем Испании Филиппом IV для Бальтасара де Чавеса и Мендосы.

Виконты де ла Кальсада

История виконтов де ла Кальсада 

 Бальтасар де Чавес и Мендоса (? −1669), 1-й виконт де ла Кальсада. Ему наследовал его племянник.

 Хуан де Чавес и Чакон (1650—1696), 2-й виконт де ла Кальсада и 5-й граф де Касаррубиос-дель-Монте. Ему наследовал его сын.
 Супруга — Ана Мария де Суньига и Энрикес де Асеведо (1642—1700), 8-я герцогиня де Пеньяранда-де-Дуэро, 6-я маркиза де Вальдункильо, 7-я маркиза де Миральо, 9-я маркиза де Ла-Баньеса, 9-я графиня де Миранда дель Кастаньяр и 9-я виконтесса де лос Паласьос-де-ла-Вальдуэрна.

 Хоакин Хосе де Чавес и Суньига (1670—1725), 3-й виконт де ла Кальсада, 9-й герцог де Пеньяранда де Дуэро, 7-й маркиз де Вальдункильо, 8-й маркиз де Миральо, 10-й маркиз де Ла-Баньеса, 10-й граф де Миранда дель Кастаньяр и 10-й виконт де лос Паласьос-де-ла-Вальдуэрна. Ему наследовал его сын.
 Супруга — Исабель Роса де Айяла и Фахардо (1660—1717), дочь 2-го графа де Айяла.

 Педро Регаладо де Суньига и Айяла, 4-й виконт де ла Кальсада, 10-й герцог де Пеньяранда де Дуэро, 8-й маркиз де Вальдункильо, 9-й маркиз де Миральо, 11-й маркиз де Ла-Баньеса, 11-й граф де Миранда дель Кастаньяр и 11-й виконт де лос Паласьос-де-ла-Вальдуэрна. Бездетен, ему наследовал его брат.

 Антонио де Суньига и Айяла (1669—1765), 5-й виконт де ла Кальсада, 11-й герцог де Пеньяранда де Дуэро, 9-й маркиз де Вальдункильо, 10-й маркиз де Миральо, 12-й маркиз де Ла-Баньеса, 12-й граф де Миранда дель Кастаньяр и 12-й виконт де лос Паласьос-де-ла-Вальдуэрна. Ему наследовала его дочь.
 Супруга — Мария Тереса Хирон Сандоваль Толедо и Португаль (1706—1755), дочь 5-го герцога де Уседа

 Мария Хосефа де Суньига и Хирон (25 апреля 1733 — 7 февраля 1796), 6-я виконтесса де ла Кальсада. Ей наследовал его внук.

 Эухенио Эулалио де Палафокс и Портокарреро (12 февраля 1773 — 16 июля 1834), 7-й виконт де ла Кальсада, 14-й герцог де Пеньяранда де Дуэро, 12-й маркиз де Вальдункильо, 13-й маркиз де Миральо, 15-й маркиз де Ла-Баньеса, 15-й граф де Миранда дель Кастаньяр и 15-й виконт де лос Паласьос-де-ла-Вальдуэрна. Бездетен, ему наследовал его младший брат.

 Киприано де Палафокс и Портокарреро (1784—1839), 8-й виконт де ла Кальсада, 15-й герцог де Пеньяранда де Дуэро, 13-й маркиз де Вальдункильо, 14-й маркиз де Миральо, 16-й маркиз де Ла-Баньеса, 16-й граф де Миранда дель Кастаньяр и 16-й виконт де лос Паласьос-де-ла-Вальдуэрна. Ему наследовал его старшая дочь.
 Супруга — Мария Мануэла Энрикета Киркпатрик де Глосебурн и де Гриверни (1794—1879).

 Мария Франсиска Палафокс Портокарреро и Киркпатрик (1825—1860), 9-я виконтесса де ла Кальсада, 16-я герцогиня де Пеньяранда де Дуэро, 14-я маркиза де Вальдункильо, 15-я маркиза де Миральо, 17-я маркиза де Ла-Баньеса, 17-я графиня де Миранда дель Кастаньяр и 17-я виконтесса де лос Паласьос-де-ла-Вальдуэрна. Ему наследовал его сын.
 Супруг — Хакобо Фитц-Джеймс Стюарт и Вентимилья (1821—1881), 15-й герцог де Альба.

 Карлос Мария Фитц-Джеймс Стюарт и Палафокс (1849—1901), 10-й виконт де ла Кальсада, 17-й герцог де Пеньяранда де Дуэро, 15-й маркиз де Вальдункильо, 16-й маркиз де Миральо, 18-й граф де Миранда дель Кастаньяр, 18-й виконт де лос Паласьос-де-ла-Вальдуэрна и 16-й герцог де Альба. Ему наследовал его сын.
 Супруга — Мария дель Росарио Фалько и Осорио (1854—1904).

 Хакобо Фитц-Джеймс Стюарт и Фалько (1878—1953), 11-й виконт де ла Кальсада, 16-й маркиз де Вальдункильо, 17-й маркиз де Миральо, 19-й граф де Миранда дель Кастаньяр, 19-й виконт де лос Паласьос-де-ла-Вальдуэрна и 17-й герцог де Альба. Ему наследовал его сын.
 Супруга — Мария дель Росарио Сильва и Гутурбай (1900—1934), 10-я маркиза де Сан-Висенте-дель-Барко и 15-я герцогиня де Альяга.

 Каэтана Фитц-Джеймс Стюарт и Сильва (1926—2014), 12-я виконтесса де ла Кальсада, 17-я маркиза де Вальдункильо, 18-я маркиза де Миральо, 20-я графиня де Миранда дель Кастаньяр, 20-я виконтесса де лос Паласьос-де-ла-Вальдуэрна, 18-я герцогиня де Альба, 11-я маркиза де Сан-Висенте-дель-Барко и 16-я герцогиня де Альяга. Ей наследовал её старший сын.
 Супруг — Луис Мартинес де ирухо и Артаскос (1919—1972).
 Супруг — Хесус Агирре и Ортис де Сапате (1934—2001).
 Супруг — Альфонсо Диес Карабантес (род. 1950).

 Карлос Фитц-Джеймс Стюарта и Мартинес де Ирухо (род. 1948), 13-й виконт де ла Кальсада, 18-й маркиз де Вальдункильо, 19-й маркиз де Миральо, 21-й граф де Миранда дель Кастаньяр, 21-й виконт де лос Паласьос-де-ла-Вальдуэрна и 19-й герцог де Альба.
 Супруга — Матильда Солис и Мартинес-Кампос (род. 1963).

Генеалогия 
<div align="center" style="padding: 0.5em; font-size:90%;">

Источники 
 Elenco de Grandezas y Títulos Nobiliarios Españoles. Instituto «Salazar y Castro», C.S.I.C.

Ссылки 
 Vizcondes de la Calzada
 Historia del vizcondado de la Calzada.

Виконты Испании